В группу 1 квалификации чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013 вошли сборные шести стран: Босния и Герцеговина, Греция, Италия, Македония, Польша и Россия.

Матчи в группе прошли в два круга с 17 сентября 2011 по 19 сентября 2012 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата Европы напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в финальную часть, став лучшей среди вторых команд либо попав в стыковые матчи.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
9 мячей
  Патриция Панико

7 мячей
  Лидия Кулиш

6 мячей
  Анна Желязко

5 мячей

  Памела Конти
  Мелания Габбьядини
  Элиза Кампорезе
  Елена Морозова
  Наталья Шляпина

4 мяча

  Даниэла Сабатино
  Олеся Машина
  Ольга Петрова

3 мяча

  Гентьяна Рочи
  Сандра Салата
  Агнешка Винчо
  Нелли Коровкина

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2013
2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе